Александр Константинович — русский князь 2-й половины XIII века из черниговской ветви династии Рюриковичей — Ольговичей, отец великого князя черниговского и возможно, брянского князя середины XIV века Михаила Александровича. В летописях не упоминается.

Происхождение 
По версии Зотова Р. В., был сыном Константина Ольговича, однако Шеков А. В., привлекший данные Введенского синодика, показал, что отец Александра Константин был не сыном Олега Святославича, а одним лицом с ним, а Константин — крестильное имя Олега. Также известно, что сын Александр был и у Олега.

Горский А. А. поставил версию Зотова под сомнение из соображений хронологии. В качестве отца Михаила Александровича черниговского Войтович Л. В. предложил Александра Романовича, внука Михаила Всеволодовича черниговского. В этом случае хронологического разрыва не возникает: если Константин Ольгович должен был родиться около 1170 года (если не был одним лицом со своим отцом, родившимся около 1150 года), то Роман Михайлович родился в 1220-е годы. Безносюк С. Н. трансформировал версию Зотова, добавив два поколения и тем самым устранив хронологические несоответствия. Он отождествляет Александра Константиновича с великим князем черниговским, и, возможно, брянским князем Леонтием рубежа XIII/XIV веков, а его деда Михаила считает внуком Святослава Всеволодовича.

Генеалогическое древо (предположительно) 

 Михаил
 Роман Старый
 Михаил Романович
 Олег Романович
 Роман Ольгович?
 Дмитрий (князь брянский) (1352)
 Александр Романович?
 Михаил Александрович (князь черниговский)
 Роман Михайлович (князь брянский) (1401†)
 Семён
 Александр Романович?
 Михаил Александрович (князь черниговский)
 Роман Михайлович (князь брянский) (1401†)
 Семён
 Константин
 Александр?
 Василий Александрович (князь брянский) (1314)
 Ярослав-Дмитрий (князь брянский) (1352)
 Роман
 Михаил Александрович (князь черниговский)
 Роман Михайлович (князь брянский) (1401†)
 Семён

Примечания 

Ольговичи
Рюриковичи по алфавиту